Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Bordeaux :

Gare en service 
 Gare de Bordeaux-Saint-Jean

Anciennes gares 
 Gare de Bordeaux-Benauge (remplacée par la gare de Cenon)
 Gare de Bordeaux-Bastide (anciennement gare de Bastide-Orléans)
 Gare de Bordeaux-Ségur
 Gare de Bordeaux-Passerelle
 Gare de Bordeaux-État
 Gare de Bordeaux-Cadillac
 Gare de Bordeaux-Saint-Louis (renommée gare de Ravezies)

Bordeaux